Walt Disney Studios si può riferire a:
 The Walt Disney Studios, una delle quattro maggiori divisioni della Disney. Include gli studi cinematografici Disney, alcune case discografiche, una compagnia teatrale ed alcune società di distribuzione.
 Walt Disney Pictures, la società di produzione cinematografica di punta del gruppo Disney, che produce i lungometraggi d'animazione ed alcuni film ed alla quale ci si riferisce comunemente come Disney Studios.
 Il complesso Walt Disney Studios a Burbank, California che fu costruito nel 1939 e che attualmente serve come sede generale della Walt Disney Company. In questo quartier generale sono comunque presenti anche alcuni studi cinematografici per alcune produzioni Disney.
 Il parco a tema Walt Disney Studios a Marne-la-Vallée, Francia aperto nel 2002 e parte di Disneyland Resort Paris.
 Il parco a tema Disney-MGM Studios nel Walt Disney World Resort a Lake Buena Vista in Florida. Il nome del parco potrebbe essere definitivamente modificato in Walt Disney Studios Florida a causa della cessazione del contratto tra la Disney e la MGM.